Козя́тинська ву́лиця — назва вулиць в населених пунктах України.

 Козятинська вулиця — вулиця в Житомирі
 Козятинська вулиця — вулиця в Києві
 Козятинська вулиця — вулиця в Чернівцях

Вулиці